Världsmästerskapet i handboll för damer 2013 spelades i Serbien under perioden 6–22 december 2013. Brasilien vann turneringen före Serbien och Danmark.

Deltagande nationer 
Kvalificeringen till världsmästerskapet föregicks av många matcher under 2012 som skedde dels via kontinentala mästerskap och för Europas del med ytterligare utslagsmatcher. 22 nationer gick vidare till VM (se nedan); dessutom var Norge, i egenskap av regerande världsmästare, samt Serbien som värdland direktkvalificerade.

Evenemangsarenor 
Fem platser i fyra städer har valts ut som värd för matcherna:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

17:e−20:e plats

Semifinaler om plats 17−20

Match om 19:e plats

Match om 17:e plats

21:e–24:e plats

Semifinaler om plats 21–24

Match om 23:e plats

Match om 21:e plats

Slutspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar 

Slutliga placeringar

Allstar-lag
Turneringens Allstar-lag

Övriga utmärkelser

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 
 VM:s officiella hemsida
 IHF officiell hemsida

2013 i Serbien
Handbollssäsongen 2013/2014
Sport i Niš
Internationella handbollstävlingar i Serbien
Internationella sportevenemang i Belgrad
2013
Sportevenemang i Novi Sad
Belgrad under 2000-talet
Novi Sad under 2000-talet